Carlos Alexandre (juiz)
Carlos Alexandre (cantor)

Ou ainda
Carlos Alexandre de Lorena, general
Carlos Alexandre de Württemberg, nobre